Оболонська сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Оболонська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Оболонська сільська рада — Чернігівська область, Коропський район